Mješoviti pjevački zbor Chorus angelicus oratorijski je zbor koji djeluje na području Varaždina, a okuplja profesionalne i amaterske pjevače svih dobnih skupina. 

Zbor je 1999. godine osnovao mo. Anđelko Igrec, akademski dirigent, skladatelj i orguljaš, isprva kao zbor varaždinske katedrale, dok od 2018. godine zbor djeluje kao udruga građana. U 20 godina postojanja zbor redovito izvodi velebna djela svjetske kulturne baštine: J. S. Bach: Muka po Mateju, Muka po Ivanu i Misa u h-molu, G. Verdi: Requiem, G. F. Händel: Mesija, C. Orff: Carmina burana, J. Haydn: oratorij Stvaranje svijeta, G. Verdi: Requiem, C. Monteverdi: Vespro della beata Virgine, J. Rutter: Magnificat, A. Bruckner: Te Deum, W. A. Mozart: Krunidbena misa, Requiem, A. Vivaldi: Gloria, C. Ph. E. Bach: Magnificat, A. Honegger: Kralj David.

Za izvedbu Muke po Ivanu J. S. Bacha zbor je 2016. godine primio Nagradu Ivan Lukačić Varaždinskih baroknih večeri, dobitnik je nagrade Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika za 2018. godinu te plakete Grada Varaždina za 2010. godinu.

Također, zbor često izvodi i snima nosače zvuka djela mo. Igreca (Pjesme štovanja i hvale, Kyrie, Glasi veseli) za što je primio i nagradu Porin 2010. godine te nominaciju za Porina 2016. godine. Ukupno je izdano deset nosača zvuka: W. A. Mozart: Requiem, Božić u varaždinskoj katedrali, Velika nam djela učini Gospodin, A. Igrec: Kyrie, A. Igrec: Psalmi, A. Igrec: Pjesme štovanja i hvale, J. S. Bach: Muka po Ivanu, 20 godina: Glazbeni ulomci iz velikih djela baroka i klasike, A. Igrec: Glasi veseli, F. Mendelssohn: Ilija.

Zbor je tijekom godina surađivao s vrhunskim orkestrima (Hrvatski barokni ansambl, Varaždinski komorni ansambl, orkestar Accademia Bizantina iz Ravene, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar Savaria iz Szombathelyja…), dirigentima (Vladimir Kranjčević, Tomislav Fačini, Josef M. Döller, Ottavio Dantone, Hidemi Suzuki…) te solistima (Valentina Fijačko, Stjepan Franetović, Ivana Lazar, Margareta Klobučar, Matija Meić, Lidija Horvat Dunjko, Martina Gojčeta Silić, Hugo Hymas, Krešimir Stražanac, Sonja Runje, Armando Puklavec, Monika Cerovčec…). Osim nastupa diljem Hrvatske, zbor je gostovao i u Austriji (Graz, Beč, Baden), Izraelu, Italiji i Mađarskoj.

Osim koncertne djelatnosti, zbor u školama u manje razvijenim dijelovima Hrvatske održava radionice o baroku, renesansi i zborskom pjevanju s ciljem približavanja kulturnih programa i sadržaja djeci kojoj oni nisu dostupni. Navedeni program i radionice su već pet godina uspješno prihvaćeni i realizirani na natječaju Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu projekta Ruksak (pun) kulture.